Die Abkürzung SVG steht für:
 Savegame, aufgezeichneter Spielstand bei Computerspielen
 Scalable Vector Graphics, ein Standard zur Beschreibung zweidimensionaler Vektorgrafiken in der XML-Syntax
 .svg, Dateiendung für Vektorgrafiken im Standard Scalable Vector Graphics
 Schaumburger Verkehrs-Gesellschaft, ein Omnibusbetrieb im Landkreis Schaumburg-Lippe
 Schienenverkehrsgesellschaft, ein privates Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Schweizer Verband für Spital-, Heim- und Gemeinschaftsgastronomie
 Selbstversorgungsgrad, eine volkswirtschaftliche Kennzahl
 Soldatenversorgungsgesetz, deutsches Gesetz zur Versorgung ehemaliger Bundeswehr-Angehöriger
 Spielvereinigung, siehe Sportverein
 Sozialversicherungsgericht (siehe auch: Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich)
 St. Vincent and the Grenadines Air, eine nordamerikanische Fluggesellschaft, siehe SVG Air
 Stauden-Verkehrs-Gesellschaft, ein privates Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Flughafen Stavanger, ein norwegischer Flughafen nach dem IATA-Flughafencode
 Straßenverkehrsgenossenschaft, Beratungs- und Servicedienstleister für die Transport- und Logistikbranche
 Strassenverkehrsgesetz der Schweiz
 SV Gerasdorf, ein Fußballverein aus Niederösterreich
 SV Gonsenheim, ein Fußballverein aus Mainz
 SV Grödig, ein Fußballverein aus Salzburg
 SVG Celle, auch SV Garßen, ein Sportverein in der Handballbundesliga der Frauen
 Sylter Verkehrsgesellschaft, ein Omnibusbetrieb auf der Insel Sylt

Siehe auch:

SVG